

Geografia 
 Khadda – suddivisione dell'India nello stato federato dell'Uttar Pradesh

Persone 
 Mohammed Khadda – pittore e scultore algerino
 Sofiane Khadda – calciatore francese